A Tommy jelentheti a következőket:

 A Thomas férfinév becézése
 Tommy, mint önálló utónév; névváltozata a Tommie

Művészetek

Filmművészet
 Tommy, 1975-ös amerikai film a The Who azonos című rockoperájából
 Tommy, 2015-ös indiai film

Irodalom 
 Tommy, Rudyard Kipling verse

Zene
 Tommy, a The Who 1969-es lemeze
 Tommy, 1970-es EP, válogatott dalok a nagylemezről
 Tommy, 1975-ös filmzenei album
 Tommy, a The Wedding Present 1988-as albuma
 Tommy, a Dosh 2010-es albuma

Televízió 
 Tommy, amerikai televíziós sorozat

Egyéb 
 A Thompson-géppisztoly beceneve „Tommy”
 Tommy Atkins vagy Tommy, a brit kiskatonák általános megnevezése